Тербон има више значења:
 Тербон
 Округ Тербон (Луизијана)
 Тербон (Орегон)